Lamborghini es un fabricante italiano de automóviles deportivos de altas prestaciones, ahora una filial de Audi AG

Lamborghini puede también referirse a:

Lamborghini Trattori, antiguo fabricante italiano de tractores, ahora una marca de Same Deutz-Fahr
Ferruccio Lamborghini (1916–1993), fundador de las empresas fabricantes de automóviles y tractores
Osvaldo Lamborghini (1940–1985), escritor argentino